Verstärkerstrecke ist die Bezeichnung für: 

Electron multiplying charge-coupled device (Musik)
Löschwasserförderung über lange Wegstrecken (Feuerwehr)